Gene Taylor (1928–1998) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Missouri
 Gene Taylor (1929–2001) – amerykański basista jazzowy
 Gene Taylor (ur. 1952) – amerykański pianista
 Gene Taylor (ur. 1953) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Missisipi